Новобаварский район (, до 2016 г. — Октябрьский) — административный район в юго-западной части города Харькова. Образован в 1924 году, как административно-территориальная часть города.

Общие сведения 
Район занимает территорию 34,7 км², население района составляет 108,7 тыс. чел. . Общая протяженность дорог — 219,68 км.

Географически район располагается на юго-западе Харькова. Соседствует с Холодногорским районом на севере и с Основянским и Шевченковским на востоке. С запада и с юга граничит с ХОАД.

История 
Образован в 1924 году как административно-территориальная часть города.

Распоряжением главы Харьковской ОГА И. Райнина от 17 мая 2016 года Октябрьский район был «декоммунизирован» и переименован в Новобаварский по названию исторической местности Новая Бавария.

Гимн 
Автором музыки гимна района является Вячеслав Корепанов. Слова принадлежат Владимиру Дубровскому.

Промышленность 

Промышленные предприятия Новобаварского района г. Харькова. Общее количество промышленных предприятий — 51. Общее количество работающих, лиц — 18569
Структура промышленного производства (удельный вес видов экономической деятельности к общему выпуску промышленной продукции района %):
 машиностроение 37,4 %
 легкая промышленность 10,5 %
 пищевая промышленность 8,0 %
 металлургия 4,7 %
 химическая промышленность 3,6 %
 производство древесины 0,2 %
 целлюлозно-бумажная промышленность 0,8 %
 другое производство (производство офисной мебели) 34,8 %.

Жилой фонд 

В районе всего домов − 12148 (общ.пл. 2301,8 тыс.кв.км), из них:
 местных советов − 1266 (общ.пл. 1281,4 тыс. км²);
 ведомственных − 159 (69,9 тыс. м²);
 ЖБК − 10 (42,6 тыс. м²);
 частного сектора − 10712 (904,1 тыс. м²);
 ОСМД − 1 (3,8 тыс. м²).

Образование в Новобаварском районе г. Харькова 
На территории района функционирует 19 школ, в которых учатся 9187 учеников, из них:

11 дошкольных учреждений на 2053 ребёнка, из которых: 2 санаторных (№ 38,231), в которых проходят курс лечения 233 тубинфицированных ребёнка; специализированное дошкольное заведение № 143 с логопедическими группами на 285 детей.

Культура 
На территории района расположено 8 учреждений культуры клубного типа, из них — 7 ведомственных клубных учреждений культуры и 1 частный молодёжный клуб. А также 3 учебных заведения эстетического воспитания. При станции юных техников открыто 62 учебных группы в 16-ти кружках на 900 детей и работают 24 педагога. В Центре детского и юношеского творчества № 2 Новобаварского р-на работают 46 педагогов и 116 учебных групп в 35-ти кружках,

В Октябрьском районе Харькова работает 10 массовых библиотек с книжным фондом более 431 тыс. экз., обслуживают более 25 тыс. читателей в год.

Спорт 
В Новобаварском районе насчитывается 7 спортивных учреждений. В детско-юношеской спортивной школе № 5 на 4 отделениях в 73 кружках занимаются спортом 1076 чел.

Медицина 
В районе расположено 13 медицинских учреждений на 1505 койко-мест, из них:
 Медицинская специализированная часть № 12;
 Украинский научно-практический медицинский центр акушерства, гинекологии и репродуктологии;
 Институт терапии им. Л. Т. Малой АМН Украины;
 Областной госпиталь для инвалидов;
 Областная туберкулезная больница;
 Областной детский специализированный санаторий № 2;
 Городская клиническая больница № 31;
 Городская больница № 3;
 Городская поликлиника № 22;
 Городская детская поликлиника № 2;
 Психоневрологический диспансер № 16.

Литература

Ссылки и источники 
 Административно-территориальное деление союзных республик на 1 апреля 1963 года.
 Страница района на сайте Харьковского городского совета
 Официальный сайт Администрации Новобаварского района Харьковского городского совета

Районы Харькова
Появились в 1924 году на Украине
Районы, образованные в 1924 году